Marans puede referirse a: 

 Marans, comuna francesa situada en Charente Marítimo.
 Marans, comuna francesa situada en Maine y Loira.